

Patronymie 
 Mamady Sidibé, photographe cinéaste et producteur.
 Mamady Sidibe, joueur malien de football.